Jüdischer Friedhof Wörrstadt steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Wörrstadt)
 Neuer jüdischer Friedhof Wörrstadt